Taschigatra är ett släkte av tvåvingar. Taschigatra ingår i familjen snäppflugor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Snäppflugor
Taschigatra